Resende kan syfta på följande:

Personer 
 Claudinei Resende, brasiliansk fotbollsspelare
 Nuno Resende, belgisk-portugisisk sångare

Geografi

Brasilien 

 Resende, Rio de Janeiro,

Portugal 

 Resende kommun, Portugal, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar